Alexandrina Maciel Oliveira foi uma pianista de música popular brasileira.

Obras 
Não creio

Pianistas do estado do Rio de Janeiro